Бебе́нин — фамилия. Известные носители:

 Бебенин, Олег Николаевич (1974—2010) — белорусский журналист.
 Бебенин, Сергей Михайлович (род. 1951) — российский государственный и политический деятель.